Couver ist der Familienname folgender Personen: